Parcours préparatoire au professorat des écoles, en France ;
 Polluants pharmaceutiques persistant dans l'environnement.